Ledóchowski (forma żeńska: Ledóchowska; forma mnoga: Ledóchowscy) – polskie nazwisko.

Znani przedstawiciele 
 Adam Ledóchowski (?–1754) – kasztelan wołyński
 Aleksander Halka-Ledóchowski (1933–1991) – polski krytyk filmowy
 Andrzej Ledóchowski (1923–1984) – polski inżynier, profesor Politechniki Gdańskiej
 Antoni August Ledóchowski (1823–1885) – rotmistrz huzarów austriackich
 Antoni Bartłomiej Ledóchowski (1789–1835) − poseł obozu reformatorskiego
 Antoni Halka-Ledóchowski (1895–1972) – oficer austriackiej i polskiej marynarki wojennej
 Franciszek Antoni Ledóchowski (1728–1783) – wojewoda czernihowski
 Henryk Ledóchowski (ur. 1943) – polski działacz samorządowy, prezydent Sopotu
 Ignacy Hilary Ledóchowski (1789–1870) – generał, w powstaniu listopadowym
 Ignacy Kazimierz Ledóchowski (1871–1945) – wnuk poprzedniego, generał WP
 Jan Ledóchowski (1791–1864) – poseł na Sejmy Królestwa Kongresowego
 Józef Zachariasz Ledóchowski (1786–1859) – szambelan
 Michał Jan Nepomucen Ledóchowski (?–1786) – kasztelan wołyński
 Mieczysław Ledóchowski (1822–1902) – polski biskup rzymskokatolicki
 Mieczysław Ledóchowski (1920–2017) – polski działacz emigracyjny w Austrii
 Stanisław Antoni Halka-Ledóchowski (1874–1940) – przedsiębiorca i działacz. Producent siatki Ledóchowskiego
 Stanisław Ledóchowski (1666–1725) – marszałek generalny konfederacji tarnogrodzkiej, wojewoda wołyński, marszałek sejmu niemego
 Stefan Ledóchowski (?–1732) – podstoli wołyński
 Włodzimierz Ledóchowski (1865–1933) – pułkownik kawalerii cesarskiej i królewskiej Armii, adiutant przyboczny ostatniego cesarza Austrii i króla Węgier
 Włodzimierz Ledóchowski (1866–1942) – Przełożony Generalny Towarzystwa Jezusowego
 Zygmunt Ledóchowski (1898–1965) – polski chemik

Znane przedstawicielki 
 Maria Ledóchowska (1863–1922) – polska błogosławiona
 Maria Barbara Ledóchowska (1921–2007) – polska działaczka na rzecz praw człowieka
 Urszula Ledóchowska (1865–1939) – polska święta, Założycielka Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego

Zobacz też 
 Ledóchowscy herbu Szaława – polski ród szlachecki.
 Dwór Ledóchowskich – zabytkowy dwór w Lipnicy Dolnej w Małopolsce.

Przypisy